

Musica 
 Pianeti – album di Umberto Balsamo del 1980
 Pianeti – album di Ultimo del 2017
 Pianeti – singolo di Ultimo del 2017
 I pianeti op. 32 (The Planets) – composizione di Gustav Holst

Pagine correlate 
 Pianeta (disambigua)